Keetman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Keetman (1874–1957), deutscher Konsul und Bankier, Vater von Gunild und Peter
 Johann Keetman (1793–1865), deutscher Kaufmann und Bankier, Namensgeber der namibischen Stadt Keetmanshoop
 Gunild Keetman (1904–1990), deutsche Komponistin und Musikpädagogin 
 Peter Keetman (1916–2005), deutscher Fotograf
 Theodor Keetman (1836–1907), deutscher Unternehmer (Neffe von Johann)

Weiteres

 Haus Keetman, Wuppertal

Siehe auch:
 Keetmann